Het Duitse woord voor duivel.

 Teufel (band)
 Lautsprecher Teufel, een Duits fabrikant van luidsprekers
 Paradynomene teufel, een krabbensoort
 Roter Teufel, een historisch merk van motorfietsen
 Teufels Küche, een kookshow op de Duitse tv-zender RTL

Films 
 Der weiße Teufel, een Duitse film uit 1930 van Alexandre Volkoff
 Nachts, wenn der Teufel kam, een West-Duitse misdaadfilm uit 1957 van Robert Siodmak